Der Mazda MX-30 ist ein SUV des japanischen Automobilherstellers Mazda. Die erste Variante des Fahrzeugs hat einen batterieelektrischen Antrieb. In Japan, Australien and Neuseeland ist das Fahrzeug auch mit einem 2,0-Liter-Mildhybrid-Antrieb wie im Mazda CX-30 erhältlich. Eine weitere Variante, die im Januar 2023 präsentiert wurde, kombiniert den elektrischen Antrieb mit einem Wankelmotor als Range Extender, der somit als serieller Plug-in-Hybrid arbeitet.

Geschichte 
Vorgestellt wurde das Sport Utility Vehicle am 23. Oktober 2019 im Rahmen der Tokyo Motor Show. Seitdem ist das Modell als sogenannte „First Edition“ gegen eine Anzahlung von 1000 Euro reservierbar. Diese wird dann zum Vorverkaufsstart im März 2020 auf den Kaufpreis von 33.990 Euro wieder gut geschrieben. In der zweiten Jahreshälfte 2020 begannen die Auslieferungen des MX-30.

Sicherheit 
Nachdem die vollelektrische Version bereits 2020 die Höchstwertung vom Euro NCAP erhalten hatte, wurde diese 2023 ebenfalls für den Plug-In-Hybrid als Range Extender bestätigt.

Marktpositionierung 
Technisch ist der Mazda MX-30 eine komplette Neuentwicklung. Die Außenabmessungen sind aber nahezu mit dem im März 2019 präsentierten Mazda CX-30 identisch. Dennoch ist der MX-30 eigenständig designt, was unter anderem durch die Portaltüren im Stil des zwischen 2003 und 2012 gebauten RX-8 und das flacher auslaufende Dach klar wird.

Bislang war die MX-Nomenklatur im Modellprogramm von Mazda Sportwagen vorbehalten. Der Hersteller erklärte jedoch, dass in der markeneigenen Historie diejenigen Fahrzeuge diese Bezeichnung erhalten, die als besonders innovativ herausgestellt werden sollen. Im Innenraum betont Mazda, dass nachhaltige Materialien wie textile Bezüge aus recycelten Plastikflaschen und Kork zum Einsatz kommen. Letzterer spannt auch einen Bogen zur Vergangenheit des Herstellers, der zu Beginn Kork veredelte. Aufgrund der vergleichsweise geringen elektrischen Reichweite von rund 200 km soll der MX-30 hauptsächlich als Zweitwagen verkauft werden.

Für das Modelljahr 2022 verbessert Mazda die AC-Ladeeigenschaften von 6,6 (1 Phase) auf 11 kW (3 Phasen) und fügt neue Farbkombinationen (Zircon Sand außen und Urban Expression innen) hinzu. Die bisher optional erhältliche Dreiton-Farblackierung entfällt jedoch und wird auf eine Multiton genannte Zweiton-Farblackierung reduziert, bei der der Dachholm wie auch das Dach schwarz lackiert wird. Einzige Ausnahme ist die Grundfarbe Jet Black. Hier bleibt der Dachholm silberfarben. Die Garantie für das Fahrzeug wird auf sechs Jahre oder 150.000 km angehoben. Die der Hochvoltbatterie bleibt unverändert bei acht Jahren oder 160.000 km.

Technische Daten 
Die batterieelektrisch angetriebene Variante wird von einem 107 kW (145 PS) starken Elektromotor von Hitachi angetrieben. Im Fahrzeugboden ist ein Lithium-Ionen-Akkumulator mit einer Kapazität von 35,5 kWh von Panasonic eingebaut. Nach WLTP gemessen soll die Reichweite 200 km betragen.

Die Version mit Range Extender kombiniert einen Elektromotor, der 125 kW (170 PS) leistet, mit einem Einscheiben-Wankelmotor. Dessen Leistung beträgt 55 kW (75 PS). Als serieller Plug-In-Hybrid wird der Verbrennungsmotor nur zur Stromerzeugung genutzt. Die Batteriekapazität beträgt hier nur 17,8 kWh. Die rein elektrische Reichweite reduziert sich damit auf 85 km nach WLTP. Die Gesamtreichweite wird mit mehr als 600 km angegeben. Bei einer Tankgröße von 50 Litern ergibt sich im Generatorbetrieb ein Verbrauch von rund 10 Litern Benzin auf 100 Kilometer. Das Volumen des Kofferraums beträgt 366 Liter.

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2020 bis einschließlich  wurden in Deutschland insgesamt 8.996 Mazda MX-30 neu zugelassen. Mit 3.753 Einheiten war 2020 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

 offizielle Website

Einzelnachweise 

Mx30
Sport Utility Vehicle
Kombilimousine
Elektroautomodell
Hybridelektroautomodell